Quitral ist der Familienname folgender Personen:

 Rayén Quitral (1916–1979), chilenische Opernsängerin (Sopran)
 René Quitral (1920–1982), chilenischer Fußballspieler